Альфонсо де Бурбон-и-Санчес (; род. 31 марта 1961, Мадрид) — испанский аристократ, 4-й герцог Санта-Елена и 10-й маркиз де Санта-Фе-де-Гвардиола (с 1995 года), гранд Испании.

Биография 
Родился 31 марта 1961 года в Мадриде. Представитель испанской династии Бурбонов. Второй сын Альберто де Бурбона и Переса дель Пульгара, 3-го герцога Санта-Елена (1933—1995), и Эухении Санчес и Мендаро (род. 1934).

Дон Альфонсо был дважды женат. 20 июля 1981 года он женился в Хайе на Патриции Дурнкамп (род. 23 февраля 1958, Гаага), дочери Иоганна Дурнкампа и Лизелотты Wearech. Брак был бездетным и закончился разводом.

11 февраля 1993 года он вторично женился на Марии Эскриве де Рома и Сото (род. 17 ноября 1956, Мадрид), дочери Луиса Эскривы де Рома Сентменат, 16-го графа Састаго, и его жены, доньи Марии де Сото и Колон де Карвахаль. По отцовской линии его жена является внучкой дона Луиса Бертрана Эскривы де Рома и Сентмената, 16-го графа Састаго, и его жены, доньи Марии Елены Патиньо и Фернандес-Дуран, а по материнской линии внучка дона Фернандо де Сото, 12-го маркиза де Сантаэльи, и доньи Марии дель Саградо Корасон де Карвахаль и Колон.

От его второго брака родились трое детей:

 Мария де Бурбон и Эскрива де Рома (род. 10 января 1994)
 Эухения Бурбон и Эскрива де Рома (род. 10 января 1994)
 Альфонсо де Бурбон и Эскрива де Рома (род. 2 февраля 1995).

Предки

Ссылки 
 ABC Hemeroteca | Boda de Borbón y Sanchiz — Escrivá de Romaní y Soto
 Geneall | Alfonso de Borbón y Sanchiz, 4. duque de Santa Elena

Испанские Бурбоны
Герцоги Санта-Елена
Родившиеся в Мадриде